Zahraa peut signifier :

 Zahraa, un village dans la province de Hama en Syrie.
 Zahraa, une ville dans la province d'Alep en Syrie.